Eichrodt (Wutha-Farnroda)
 Hellmut Eichrodt - Duits kunstschilder
 Ludwig Eichrodt - Duits dichter
 Walther Eichrodt - Duits theoloog
 Ike Eichrodt - Amerikaans honkballer